Myrtis est un prénom grec qui peut désigner :

Personnes réelles 
 Myrtis, une poétesse grecque du  av. J.-C.
 Myrtis, nom donné par les chercheurs à une jeune fille victime de la peste d'Athènes au  et dont l'apparence a été reconstituée au  à partir de l'étude de ses ossements.

Zoologie 
 Myrtis, un genre d’oiseaux de la famille des Trochilidae.
 Myrtis fanny, nom latin du Colibri de Fanny.
 Myrtis yarrellii, nom latin du Colibri d'Arica.